Csehország
 Závist, település a Blanskói járásban
 Závist, Krňany településrésze a Benešovi járásban
 Závist, Lavičky településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Závist, Předklášteří településrésze a Brno-vidéki járásban
 Závist, Rybník településrésze a Domažlicei járásban
 Závist, Zbraslav kerületrésze Prágában